King’s College London – uczelnia w Londynie
 King’s College – kolegium University of Cambridge, w Cambridge